Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa
Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego